A dolina főnév a szláv nyelvekben völgyet jelent, így számos földrajzi névben megtalálható:

 Ausztria
Dolina, falu Grafenstein községben, Karintia tartományban

 Bosznia-Hercegovina
 Dolina, falu Zavidovići községben, a Zenica-Doboji kantonban
 Crna Dolina, falu Prijedor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Donja Dolina, falu Bosanska Gradiška községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Gornja Dolina, falu Bosanska Gradiška községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Bulgária
Dolina, falu Kalionovo községben Sumen megyében

 Csehország
 Dolina, falu Kryštofovy Hamry községben, a Chomutovi járásban, az Ústí nad Labem-i kerületben
 Dolina, Krajková településrésze a Sokolovi járásban
 Horvátország
 Dolina, falu Vrbje községben, Bród-Szávamente megyében

 Lengyelország
 Dolina, falu Szczytna községben, Kłodzko megyében, az Alsó-Sziléziai vajdaságban
 Dolina, falu Czastary községben, Wieruszów megyében, a  Łódźi vajdaságban
 Dolina, falu Tomaszów Lubelski községben, Tomaszów Lubelski megyében, a Lublini vajdaságban
 Dolina, falu Susz községben, Iława megyében, a Warmia-mazúriai vajdaságban
 Dolina, falu Drawno községben, Choszczno megyében, a Nyugat-Pomerániai vajdaságban

 Olaszország
Dolina, San Dorligo della Valle község szlovén neve, Friuli-Venezia Giulia régióban, Trieszt megyében

 Románia
Dolina, falu Leorda községben, Botoșani megyében
Dolina, falu Somosréve községben, Krassó-Szörény megyében

 Szlovénia
 Dolina, Völgyes falu szlovén neve Battyánd községben, Muraköz régióban
 Dolina pri Lendavi, Völgyifalu falu szlovén neve Lendva községben, Muraköz régióban
 Dolina, falu Tržič községben, Gorenjska régióban
 Jarčja Dolina, falu Žiri községben, Gorenjska régióban
 Logarska Dolina, falu Solčava községben, Savinjska régióban
 Loška Dolina, község Notranjsko-kraška régióban
 Mala Dolina, falu Brežice községben, Posavska régióban
 Rožna Dolina, falu Nova Gorica községben, Goriška régióban
 Velika Dolina, falu Brežice községben, Posavska régióban